

Patronyme 
Salmson est un nom de famille notamment porté par :
 Hugo Salmson (1843 - 1894), peintre suédois ;
 Jules Salmson (1823 - 1902), sculpteur français.

Économie 
 Salmson est une marque française d'automobiles fondée par Émile Salmson

Homonymie de patronyme